Иван Задорожный:
 Задорожный, Иван Акимович (1909—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Задорожный, Иван Тимофеевич (1923—1983) — Герой Советского Союза.
 Задорожный, Иван Степанович (1908—1995) — русский и американский архитектор.
 Задорожный, Иван-Валентин Феодосиевич (1921—1988) — советский художник-монументалист, живописец, график.
 Примечания